Bent Schmidt Hansen har flere betydninger:

 Bent Schmidt Hansen (fodboldspiller) – tidligere dansk fodboldspiller
 Bent Schmidt Hansen (atlet) – tidligere dansk atlet